Her Husband's Friend – film del 1913 diretto da Hardee Kirkland
 Her Husband's Friend – cortometraggio del 1914 diretto da Robert G. Vignola
 Her Husband's Friend – film del 1920 diretto da Fred Niblo